

Климат 

Первое из трёх сильных извержений вулканов (два последующих — в 540 и 547 годах) в Исландии, предположительно вызвавших наступление позднеантичного малого ледникового периода. В это время туман погрузил Европу, Ближний Восток и часть Азии в темноту. Странное явление длилось и днём, и ночью в течение 18 месяцев.
«Это было начало одного из худших периодов для жизни, если не самым худшим годом», — говорит Майкл Маккормик из Гарвардского университета.
Прокопий Кесарийский писал: «Солнце почти весь год скудно источало свет, померкнув, словно луна, и происходившее напоминало затмение».
Температуры летом 536 года упали на 1,5−2,5 °C, положив начало самому холодному десятилетию за последние 2300 лет. По всему миру участились засухи и неурожаи, а летом в Китае выпал снег, урожай не вырос, люди голодали. Ирландские хроники зафиксировали неурожай хлеба с 536 по 539 годы.
В комбинации с эпидемией чумы это погрузило Европу в стагнацию, которая продлилась до 640 года.

События 
 I год постконсулата Велизария (на Востоке); II год постконсулата Паулина (Flavius Decius Paulinus Iunior) (на Западе).
 Велизарий высаживается на Сицилии с небольшим войском в 7500 воинов и со значительной личной дружиной, для подготовки вторжения в Италию.
 июль — происходят первые высадки византийцев на юге Италии.
 Осень — Велизарий на Сицилии; Сицилия обращена в провинцию, во главе её поставлен претор.
 Середина ноября — взятие штурмом Неаполя. Теодахад убит заговорщиками, престол захватил Витигес.
 536—540 — король остготов Витигес.
 Ночь на 10 декабря — взятие Велизарием Рима.
 Патрикий Герман сменил Соломона на посту префекта претории в Африке.
 Проходит Константинопольский поместный собор против монофизитов.
 Начало строительства храма свв. Апостолов в Константинополе.
 Алеманния поставлена под управление герцога, назначаемого королём Австразии.
 536—537 — Папа св. Сильверий.
 Завоевание франками Южной Бургундии (Арль, Марсель), а также Констанца. Остроготы уступили Прованс франкам.
 Решение Юстиниана присоединить земли вандалов к фиску. Легионы в Африке восстали и объявили командующим солдата Стоцу; армия Стоцы осадила Карфаген. Велизарий прибыл в Африку, мятежники отошли от Карфагена. К Стоце присоединились рабы и вандалы; началась жесточайшая война.
 536—538 — голод, погубивший 80 % населения Северного Китая.
 536—538 — война между Западной и Восточной Вэй.
 536—538 — война жужаней с телеутами.

Родились 

 Агафий Миринейский
 Евагрий Схоластик (или 535) — антиохийский юрист
 Ли Эцзы (ум. 588) — китайская императрица Северной Чжоу, мать Сюань-ди.

Скончались 

 Теодохад — правитель остготов (убит)
 22 апреля — Агапит I (папа римский)
 Мунд, византийский генерал (в битве в Далмации)
 Анкан — японский император

См. также

Примечания